

Geografia

Austria 
 Gutenbrunn – comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Gutenbrunn – ex comune ora frazione di Herzogenburg, città nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Gutenbrunn – frazione di Langenwang e Mürzzuschlag, comuni nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Storia)
 Gutenbrunn – frazione di Waldhausen, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Pagine correlate 
Guttenbrunn – pagina di disambiguazione